Теория авторитарной личности разработана психологами Калифорнийского университета в Беркли , Даниэлем Левинсоном и , а также немецким социологом и философом Франкфуртской школы Теодором Адорно. Свои взгляды на феномен авторитарной личности они изложили в книге 1950 года с . Тип личности определяется девятью признаками, которые, как полагают авторы, связаны в общий пучок черт личности, образующихся в результате психодинамического детского опыта. Это следующие признаки: конвенционализм, авторитарные представления, авторитарная агрессия, антиинтроцепция, суеверия и стереотипы, власть и «твёрдость», разрушительность и цинизм, проекция и повышенная сексуальная озабоченность. Проще говоря, авторитарный — значит предрасположенный следовать диктату сильных лидеров и традиций, общепринятых ценностей.

Авторы теории авторитарной личности, эмигрировавшие из Европы во время Второй мировой войны, заинтересовались изучением антисемитизма. Они набирали волонтёров для анкетирования. Среди волонтёров отобрали людей с наиболее и наименее выраженными антисемитскими взглядами, результаты тех, кто был в середине, отбрасывали. Затем они противопоставили эти две группы, создав F-шкалу (F означает «фашизм»), которая определяла основные черты авторитарной личности.

В последнее время Джон Дин использовал теорию (а также исследования ) для анализа современной политической обстановки, в своей книге «Консерваторы без совести».

Психоаналитические аспекты 
О фундаменте авторитарной личности Адорно и его коллеги говорили в понятиях теории психоанализа Фрейда, считая движущей силой развития личности опыт раннего детства. Психоаналитическая теория предполагает, что маленькие дети усваивают ценности своих родителей бессознательно, в результате травматических конфликтов. Так развивается Сверх-Я (Супер-Эго). Конфликт с авторитарным отцом приводит к формированию очень сильного Супер-Эго. Таким образом, начиная с самого раннего детства и далее, бессознательные желания и потребности подавляются и остаются неудовлетворенными.

Бессознательные конфликты проявляются, когда человек проецирует свои «запреты» потребностей и агрессию своего Супер-Эго на других людей. Как правило, из числа этнических, политических или религиозных меньшинств, выбранных в качестве образа для этих психологических проекций, поскольку это субъективно менее опасно с точки зрения последствий. Сторонники авторитаризма часто ссылаются на социально приемлемые предрассудки.

Альфред Адлер рассматривает, с другой стороны, «волю к власти над другими» как центральную невротическую черту, которая проявляется в агрессивном поведении, компенсирующем боязнь неполноценности и ничтожества. Согласно этому мнению, авторитарная личность нуждается в сохранении контроля и доказательстве превосходства над другими из-за своего мировоззрения, которое видит только врагов; в нём нет места равноправию, сочувствию и взаимной выгоде.

Теоретическая значимость 
Вскоре после публикации «Авторитарной личности» теория стала предметом многочисленных критических замечаний. Критике подверглись теоретические проблемы, связанные с психоаналитической интерпретацией личности, и методологические проблемы, связанные с недостатками F-шкалы. Другое критическое замечание заключалось в том, что теория психологов из Беркли подразумевает, что авторитаризм существует только в правой части политического спектра. В результате некоторые утверждали, что эта теория определяется негативной политической предвзятостью её авторов.

Милтон Рокич в 1960 году предложил модель догматической личности в противовес классической модели авторитаризма. Догматизм (или закрытость мышления), как полагал Рокич, является центральным конструктом авторитарной личности. Догматизм, по Рокичу, — это относительно закрытая когнитивная организация убеждений и представлений о реальности, организованная вокруг центрального убеждения об абсолютной авторитарности, которая в свою очередь формирует жёсткую структуру нетерпимости и избирательной терпимости к другим. Такая личность невосприимчива к новым идеям, нетерпима к двусмысленностям и реагирует оборонительно, когда ситуация становится угрожающей.

Ганс Айзенк в 1954 году построил двухфакторную модель, описывающую личность как взаимосвязь идеологии и когнитивного стиля. Первый фактор модели Айзенка — идеологический уровень составляет континуум от радикализма к консерватизму с промежуточным положением либерализма (R-фактор). Во втором факторе он выделяет два стиля мышления: жесткоустановочное и мягкоустановочное (T-фактор). Жёсткое мышление характеризуется следующими признаками: эмпиричность (следование фактам), чувственность, материалистичность, пессимистичность, безразличие к религии, фаталистичность, плюралистичность, скептичность и соответствует экстравертивной ориентации личности. Мягкое мышление отличают: рационалистичность (следование принципам), интеллектуальность, идеалистичность, оптимистичность, религиозность, своевольность, монистичность, догматичность и характеризует интраверсию. Жесткоустановочными идеологиями по Айзенку являются фашизм, относящийся к консервативному полюсу, и коммунизм, относящийся к радикальному. Мягкоустановочной идеологией является либерализм, занимающий промежуточное место между консерватизмом и радикализмом.

Джон Р. Паттерсон и  в 1973 году предложили шкалу консерватизма. По мнению авторов, консерватизм является ключевым фактором, определяющим все социальные установки личности. Такую трактовку консерватизма авторы близко ассоциируют с понятиями «фашизм», «авторитаризм», «ригидность» и «догматизм». Шкала консерватизма (C-Scale) была сконструирована с целью выявить девять следующих характеристик: религиозный фундаментализм, ориентацию на правое крыло политического спектра, убеждение в необходимости применять жёсткие правила и наказания, нетерпимость к меньшинствам, тенденцию отдавать предпочтение общераспространённому дизайну в одежде и принадлежность к мейнстриму в искусстве, антигедонистическую точку зрения, милитаризм, веру в сверхъестественное и неприятие научного прогресса.

 в 1981 году предложил свою концепцию правого авторитаризма, где показал, что только три из оригинальных девяти предполагаемых компонентов модели коррелировали друг с другом: авторитарное смирение, авторитарная агрессия и конвенционализм.

Несмотря на методологические недостатки, теория «Авторитарной личности» оказала большое влияние на исследования в политической, личностной и социальной психологии. В Германии авторитаризм изучали Клаус Рогманн,  и . Одним из наиболее активных исследователей в этой области сегодня является голландский психолог Й. Д. Мелоэн. Одним из самых активных критиков теории был австралийский психолог Джон Рей.

См. также 
  (книга)
 Боязнь свободы
 Конформизм
 Манкурт
 Правый авторитаризм
 Стэнфордский тюремный эксперимент
 Фрейдомарксизм
 Эксперимент Аша
 F-шкала
 Homo Soveticus

Примечания

Литература 
 на русском языке

 Баязитов Р. Ф. Авторитарный стереотип: сущность и проявления в социальных взаимодействиях. — Нижнекамск: Изд-во НМИ, 2006. — 175 с.
 Райх В. Психология масс и фашизм. — СПб.: Университетская книга, 1997.
 Фромм Э. Бегство от свободы. — М.: Прогресс, 1990.

 на других языках

 Adorno Th. W., , Levinson D. J.,  (1950). . Norton: NY.
  Right-Wing Authoritarianism, Winnipeg, 1981.
 Eysenck H. The psychology of politics, L., 1954;
 Eysenck H. Primary social attitudes: A comparison of attitude patterns in England, Germany and Sweden. // , 1953, vol. 48, pp. 563—568.
 Maslow A. The authoritarian character structure // , S.P.S.S.I. Bulletin, 1943, No 18, pp. 401—411.
 Patterson J.,  Anonymity, occupation and conservatism. // , 1969, vol. 78.
 Rokeach M. The open and closed mind, N.-Y., 1960.

Ссылки 
 Цитаты из классических работ Адлера: Пристрастие к Власти
 Professor Bob Altemeyer's The Authoritarians - An American on-line book about the corruption of Congress of the United States, the destruction of traditional conservatism by authoritarianism, the un-democratic push of the agenda of the "Religious Right" and their amoral authoritarian leaders, and the United States standing at a crossroads as the 2008 federal election approaches.
 John Dean Exposes The Authoritarians - The first in a five-part series on America's authoritarians based on John Dean's Conservatives Without Conscience.
 Authoritarianism and Polarization in American Politics by Marc Hetherington and Jonathan Weiler Excerpt.
 Bob Altemeyer and Jonathan Shockley: A Discussion on Authoritarianism on WBAI

Авторитаризм
Социальная психология
Черты личности
Франкфуртская школа